Libbrecht ist der Familienname von:

 Kenneth G. Libbrecht (* 1958), US-amerikanischer Physiker
 Ulrich Libbrecht (1928–2017), belgischer Philosoph

Libbrecht steht für:

 (13526) Libbrecht, Asteroid des Hauptgürtels